Pseudocandona — рід прісноводних ракоподібних класу черепашкових (Ostracoda). Містить 10 видів.

Види 
 Pseudocandona albicans
 Pseudocandona antilliana
 Pseudocandona compressa
 Pseudocandona hartwigi
 Pseudocandona jeanneli
 Pseudocandona marengoensis
 Pseudocandona renoensis
 Pseudocandona rostrata
 Pseudocandona sarsi
 Pseudocandona stagnalis

Примітки 

Черепашкові
Роди ракоподібних